Ancylostomidae är en familj av rundmaskar. Ancylostomidae ingår i ordningen Strongylida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Ancylostomidae